«Порт Вейл» (полное название — Футбольный клуб «Порт Вейл»; ) — английский профессиональный футбольный клуб из района  в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир.

В настоящее время выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Наивысшим достижением клуба в рамках лиг является пятое место во втором дивизионе в сезоне 1930/1931. Главным успехом клуба считается выход в полуфинал Кубка Англии в 1954 году. Крупным акционером клуба выступает Робби Уильямс.

Достижения 
 Обладатель Трофея Футбольной лиги (2): 1993, 2001

Основной состав

Известные игроки 

  Маркус Бент
  Джимми Гринхофф
  Мешач Дин
  Макс Томпсон
  Дэвид Хили
  Крис Берчелл
  Антони Ружье

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Стаффордшира